Heilig-Geist-Gymnasium ist der Name folgender Gymnasien:

 Heilig-Geist-Gymnasium (Breslau)
 Heilig-Geist-Gymnasium (Knechtsteden), früherer Name des heutigen Norbert-Gymnasium Knechtsteden
 Heilig-Geist-Gymnasium (Menden)
 Heilig-Geist-Gymnasium (Würselen)